Lappachtal ist ein Talname:

 Lappachtal, Tal der Lappach (Isen) im Landkreis Erding, Bayern
 Lappachtal, oberer Abschnitt des Mühlwalder Tals in Südtirol

Siehe auch:
 Lappach